Molekulska formula -{C21H20N4O3}- se može odnositi na:

 Pikotamid
 Entinostat